Okręty US Navy o nazwie USS "Bennington", pochodzącej od miasta Bennington:
 Pierwszy "Bennington" (PG-4) był kanonierką z okresu wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Wszedł do służby w 1891 i został skreślony z listy w 1910.
 Drugi "Bennington" (CV-20) był lotniskowcem typu Essex, który brał udział w działaniach II wojny światowej i został wycofany ze służby w 1970 roku.

Bennington